Motocyklowe Grand Prix San Marino 2014 – trzynasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 14 września 2014 na torze Misano w Mugello, Imola.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 we Włoszech